Того року турнір проводився вперше.

Анна Смашнова виграла свій перший титул WTA, перемігши у фіналі Лоранс Куртуа з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Смашнова
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Еллвуд
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Л Біктякова
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К Наґатомі
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Ванк
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф Перфетті
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т Гарбін
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= М Ту
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А Бахманн
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Барна
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Ваврінец
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Х Рієра-Роура
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= О Макарова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ю Абе
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= П Вартуш
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01={{nowrap| А Смашнова}}
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= К Наґатомі
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ф Перфетті
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=77| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Т Гарбін| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=65
| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= А Бахманн| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Ваврінец
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= О Макарова| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=6
| RD2-team08= П Вартуш
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= А Бахманн
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=5
| RD1-team01=
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Т Панова| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=5
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р Санду| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=6| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П Мандула
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Л Куртуа| RD2-score04-1=7| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= І Туляганова
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Т Писник| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD1-score7-1=6| RD1-score7-2=6| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Іноуе Харука
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=7
| RD2-team1= Наґатомі Кейко| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6'''
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=WC
| RD2-team2= Луїза Біктякова
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Ісіда Кейко
| RD2-score3-1=1
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4=

Посилання 
 ITF singles results page

1999
Tashkent Open, одиночний розряд